Aesis peut désigner :
 Aesis, une ville antique romaine, aujourd'hui Jesi en Italie ;
 Aesis, le nom latin du fleuve Esino.